

Patronyme
 Alain Guyard, (né en 1966), est un écrivain français ;
 Albert Guyard, (1846-1913), est un homme politique français ;
 Augustin Guyard-Delalain, (1797-1881), est un homme politique français ;
 Bernard Guyard, (1601-1674), est un dominicain français ;
 Hubert Guyard, (1948-2009), est un linguiste et psychologue clinicien ;
 Jacques Guyard, (né en 1937), est un homme politique français ;
 Laurent Guyard (1723-1788) est un sculpteur français ;
 Michel Guyard, (1936-2021), est un évêque français ;
 Pierre Guyard (né en 1980), est un producteur de cinéma français ;
Tristan Guyard (né en 1994), est un riverboarder français.

Patronyme composé
 Jean-Baptiste Guyard de La Fosse, (1677-1743), est un historien français.

Toponyme
 Villeneuve-la-Guyard est une commune française située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne.
 La gare de Villeneuve-la-Guyard est une gare ferroviaire française de la ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles
 La pointe Guyard est un sommet du massif des Écrins qui culmine à 3 461 mètres.

Homonymie
Homonymie de patronyme